
Termin -{NPA}- ima više značenja.

 Propilnorapomorfin
 N-Propil-L-arginin